Fell kan syfta på följande:
 Fell – en engelsk ponnyras

Geografi

Antarktis 

 Mount Fell,

Island 

 Fellsfjall, berg, Austurland, 
 Fell (kulle i Island, Suðurland),

Tyskland 

 Fell, Trier-Saarburg – kommun i Landkreis Trier-Saarburg, Rheinland-Pfalz, 

Robotskapade Antarktisförgreningar
Robotskapade Islandförgreningar